Купата на носителите на купи 1971/72 е 12-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред тях настоящият носител на трофея Челси, 26 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Ливърпул, Комлой Баняш, Спарта Ротердам, Люн Осло, Глазгоу Рейнджърс, Шкода Пилзен, Заглембе Сосновец).

Финалът се играе на 24 май 1972 г. на стадион Камп Ноу в Барселона.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 18 и 28 август, а реваншите са на 28 август и 1 септември 1971 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят от 14 до 16 септември, а реваншите са на 29 и 30 септември 1971 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1971 г.

1 Съдията на срещата по погрешка нарежда изпълнението на дузпи след продължението, въпреки че Глазгоу Рейнджърс се е класирал за четвъртфинала заради правилото за гол на чужд терен. Спортинг печели изпълнеието на дузпи с 3:0, но Рейнджърс подават протест пред УЕФА. Той бива приет и Глазгоу продължава напред.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 8 март, а реваншите са на 22 март 1972 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 5 април, а реваншите са на 19 април 1972 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1971/72
 Купа на УЕФА 1971/72

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1971/72 

Купа на носителите на купи